Конвертол () — вибухова речовина (ВР), яку отримують шляхом виплавки з снарядів тротилу, наступного його ґранулювання і використання замість ґранулотолу.

В даний час накопичено досвід переробки та використання як водостійких ВР під назвою граніпорів артилерійських порохів, виплавки зі снарядів тротилу, подальшого його гранулювання та використання замість гранулотолу під назвою конвертол.

Література

Примітки 

Вибухові речовини